220 км, 220-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

Россия 
 220 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Западно-Сибирская железная дорога, Томская область. Код 875324

 220 км — остановочный пункт / пассажирская платформа на линии Электростанция — Полевской, Южно-Уральская железная дорога, Челябинская область. Код 803148
 220 км — остановочный пункт / пассажирская платформа на линии Никель — Сакмарская, Южно-Уральская железная дорога, Оренбургская область. Код 813525

 220 км — пассажирская платформа, Лешино, Боровёнковское сельское поселение, Окуловский район, Новгородская область. Код 041250
 220 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Октябрьская железная дорога, Тверская область. Код 050828

Туркменистан 
 220 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Туркменская железная дорога. Код 755813

Украина 
 220 км — пассажирская платформа, Приднепровская железная дорога, Днепропетровская область. Код 050828